Dominicaanse Republiek:
José Antonio Salcedo Ramírez, de eerste president van de Dominicaanse Republiek
Salcedo (provincie), de vroegere naam van een provincie van de Dominicaanse Republiek
Salcedo (Dominicaanse Republiek), de hoofdstad van die provincie

Ecuador:
Salcedo (kanton), een kanton in de provincie Cotopaxi
Salcedo (plaats), de hoofdplaats van het kanton

Filipijnen:
Salcedo (Ilocos Sur), een gemeente in de provincie Ilocos Sur
Salcedo (Eastern Samar), een gemeente in de provincie Eastern Samar

Italië:
Salcedo (Italië), een gemeente in de provincie Vicenza